Vuillaume et Vuillaumé sont deux patronymes français particulièrement présents en Lorraine, notamment en Meurthe-et-Moselle et dans les départements des Vosges et de la Meuse.

Étymologie 
Vuillaume est un dérivé du prénom , comme Vuillaumé, , , ,  et .

Patronymes 

 Nicolas-François Vuillaume dit Claude-François Vuillaume, compagnon luthier puis maître luthier à Mirecourt (Vosges) ; né le 

 Charles François Vuillaume, fils du précédent, né le . Marchand luthier à Mirecourt

 Claude-François Vuillaume, fils du précédent, marchand luthier, messager de Mirecourt à Paris ; né le 
 Jean-Baptiste Vuillaume (1798-1875), fils du précédent, luthier français ;
 (1802-1876), frère du précédent, luthier français ;

 Claude André Vuillaume (1766-1833), écrivain français auteur du Manuel Maçonnique, dit Tuileur de Vuillaume ;
 Maxime Vuillaume (1844-1925), ingénieur et pamphlétaire français, cofondateur du journal communaliste "Le Père Duchêne" ;
 Jean Vuillaume (1897-1980), homme politique français ;
 Marie-Marguerite Vuillaume (1861-1933), cantatrice française ;
 Georges Vuillaume (1928-), entraîneur français de football ;
 Paul Vuillaume (1896-1975), un Gouverneur de la France d'outre-mer ;
 Roland Vuillaume (1935-), homme politique français ;
 Corinne Vuillaume-Tylski (1971-2016), écrivain ;
  
Sylvie Vuillaume (née en 1965), footballeuse française 
Sylvie Vuillaume (née en 1979), joueuse française de rugby à XV

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien